TAO est un sigle qui peut désigner :

Astronomie 
 , un observatoire astronomique situé sur le sommet du Cerro Chajnantor, à une altitude de 5 640 m, au Chili.

Informatique 
 Traduction assistée par ordinateur ;
 Tactics Arena Online, un jeu de stratégie en ligne ;
 , une implémentation open source de CORBA ;
 ,  un projet américain de veille de l'océan Pacifique tropical.

Musique 
 The Autumn Offering, un groupe de metal américain.

Pharmacie 
 TAO est un ancien nom commercial pour la , un antibiotique de la famille des macrolides.
 Triple Antibiotic Ointment est le nom anglais d'un médicament différent : un mélange de trois antibiotiques pour usage externe contenant de la bacitracine de zinc, du sulfate de néomycine et du sulfate de polymyxine B.

Renseignement 
 Tailored Access Operations, la division de cyber-espionnage de la NSA.

Transports  
 Transports de l'agglomération orléanaise, le réseau de transports en commun d'Orléans Métropole.

Voir aussi 
 
 Tao (patronyme)

Notes et références